Congo – wygasły wulkan w Kostaryce znajdujący się na terytorium Narodowego Parku Wulkanu Poás 
 Congo Natty – brytyjski producent muzyki jungle
 Edwin Congo – kolumbijski piłkarz